Aser – tribù d'Israele, fondata dall'omonimo personaggio biblico
Aser – nome proprio di persona maschile